Bochart bezeichnet:

Sárbogárd
Samuel Bochart